MOZR steht für:

 Mozambique Ridge, ozeanisches Plateau im südwestlichen Indischen Ozean

Mozr ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mozr, deutsch-tschechischer Volleyball-Nationalspieler

MOZR